В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Габріела Сабатіні 7–6(5), 6–4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)

 Зіна Гаррісон /  Габріела Сабатіні (фінал)
 Алісія Молтон /  Робін Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix